Chiesa di San Polo (Venezia)
 Chiesa di San Polo (San Polo in Chianti)
 Pieve di San Polo in Rosso